

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Vilas – città della contea di Baca, Colorado
 Vilas – città della contea di Miner, Dakota del Sud
 Vilas – città della contea di Langlade, Wisconsin

Persone
 Armin Vilas – ex bobbista ed ex ostacolista austriaco
 Guillermo Vilas – tennista argentino
 Manuel Vilas – scrittore e poeta spagnolo
 María Vilas Vidal – nuotatrice spagnola
 Tony Vilas – attore argentino
 William Freeman Vilas – politico statunitense

Altro
 3507 Vilas – asteroide